Petznicksee heißen folgende Seen in der Uckermark (Brandenburg):
 Petznicksee (Petznick), siehe Petznick (Templin) #Der Petznicksee
 Großer und Kleiner Petznicksee im Boitzenburger Land